Алькубилья-де-Авельянеда ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 60,56 км². Население 161 человек (на 2010 год).

Муниципалитет образовался на основе деревни при господском имении. В цензе 1842 года указано 48 домов с населением 198 человек, соответственно к 1879 году возросшим до 290 человек. Впоследствии муниципалитет увеличивался путем присоединения небольших пограничных городков, в настоящее время имеющих 36 (Alcoba de la Torre) и 6 (Zayas de Báscones) жителей.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории